Изомер може да се односи на:
 Изомер (нуклеарни),  атомско језгро са истим бројем и протона и неутрона као основно стабилно језгро, али са различитим побуђеним стањима нуклеона
 Изомер (хемијски), појава постојања хемијска једињења која имају исти исту молекулску формулу, а различиту хемијску структуру
 Изомер (структурни)